EHF Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych 2013/2014 – 55. edycja Ligi Mistrzyń w piłce ręcznej kobiet. W tegorocznych rozgrywkach będzie uczestniczyć 30 drużyn. 12 drużyn, które zajęły najwyższe miejsca w minionym sezonie w rodzimych ligach, zostało rozstawionych w grupach. Natomiast o 4 wolne miejsca w fazie grupowej walczyć będzie 18 drużyn.
Polskę reprezentowała drużyna mistrza kraju, MKS Lublin, która została rozstawiona w grupie B. Polski zespół zakończył udział w rozgrywkach na fazie grupowej.

Drużyny uczestniczące 

 Uwagi/legenda
 OT Obrońca tytułu

System rozgrywek 
EHF Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych w sezonie 2013/2014 składała się z trzech rund: turnieju kwalifikacyjnego do fazy grupowej, pierwszej fazy grupowej, drugiej fazy grupowej oraz fazy pucharowej.
 Turniej kwalifikacyjny: składał się z dwóch części; w pierwszym turniej rozegrano dwumecz, którego zwycięzca awansował do drugiego turnieju, w którym uczestniczyło 16 drużyn podzielonych na 4 grupy, do fazy grupowej awansowały tylko drużyny z pierwszym miejsc;
 Faza grupowa: składała się z dwóch części; w pierwszej fazie grupowej 16 drużyn zostało podzielonych na 4 grup. W poszczególnych grupach rozgrywały ze sobą po dwa mecze systemem kołowym. Do drugiej fazy grupowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. W tej fazie zostało 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. Cztery najlepsze drużyny, które w swoich grupach zajęły trzecie miejsce, zostały delegowane do ćwierćfinałów Pucharu Zdobywców Pucharów. Pozostałe zespoły zakończyły udział w europejskich pucharach.
 Faza pucharowa: składała się z półfinałów oraz finału.

Kwalifikacje

Faza grupowa

Losowanie 
Losowanie odbyło się 28 lipca 2013 Wiedniu. 16 zespołów zostało podzielonych na cztery grupy po cztery drużyny. Zespoły były losowane z czterech koszyków. Drużyny z tego samego koszyka, nie mogły trafić do tej samej grupy

 Uwagi
 OT Obrońca tytułu. Drużyna broniąca tytułu, ma automatycznie zagwarantowane najlepszą pozycję w losowaniu.

Grupa A 

|}

Grupa B 

|}

Grupa C 

|}

Grupa D 

|}

Runda  główna

Losowanie 
Losowanie odbyło się 19 listopada 2013 Wiedniu. 8 zespołów, które zajęły 1. i 2. miejsce w swoich grupach, zostało podzielonych na dwie grupy po cztery drużyny. Zespoły były losowane z dwóch koszyków. Drużyny z tego samego koszyka, nie mogły trafić do tej samej grupy

Grupa 1 

|}

Grupa 2 

|}

Final Four 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał:

Drużyna Gwiazd Ligi Mistrzyń 2013/2014 
  Clara Woltering
  Majda Mehmedović
  Eduarda Amorim
  Ana Đokić
  Anita Görbicz
  Katarina Bulatović
  Jovanka Radičević
Źródło:

Pozostałe nagrody 
 MVP:  Katrine Lunde Haraldsen
 Najlepsza obrończyni:  Suzana Lazović

Klasyfikacja strzelczyń 

Źródło:

Linki zewnętrzne

Przypisy 

EHF Liga Mistrzyń 2013/2014